Петро́вская площадь — площадь в Петроградском районе Санкт-Петербурга, расположенная в западной части Петровского острова на пересечении Петровского проспекта и Петровской косы с улицей Савиной.

История 
Ещё во второй половине XVIII века на Петровском острове был обустроен парк с регулярной планировкой. Две основные аллеи, одна вдоль острова, другая — поперёк, сходились к большой круглой площади, в центре которой стоял деревянный дворец.

В 1849 году аллеи парка получили названия, однако сама площадь оставалась безымянной. В 1912 году дворец сгорел и более не восстанавливался.

В 1933 году на территории бывшего парка была построена судостроительная фирма «Алмаз», в связи с чем по Петровскому проспекту была проложена однопутная (с одним разъездом на Петровском проспекте) грузопассажирская трамвайная линия. Вокруг площади было обустроено трамвайное кольцо c грузовым ответвлением к заводу «Алмаз». В 1946 году трамвайные пути были убраны, а в 1948 году сюда был пущен троллейбус. На этом месте также расположилось троллейбусное кольцо, поныне являющееся конечным пунктом единственного маршрута № 7. В 2016—2018 годах, по причине строительства моста Бетанкура, кольцо не действовало в связи с перенаправлением троллейбуса на Съезжинскую улицу.

Название Петровская площадь возникло в 1960-е годы, дано по Петровскому острову.

Достопримечательности 
 Дом ветеранов сцены им. М. Г. Савиной

Транспорт 
На Петровской площади расположена конечная остановка двух маршрутов общественного транспорта: троллейбуса № 7 и маршрутного такси № К321, а также промежуточная остановка для автобуса № 14.

Примечания

Литература 
 
 
 

Петровский остров (Санкт-Петербург)